

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Frann“ beginnt.

Frann 



 Frann, Mary (1943–1998), US-amerikanische Film- und Fernsehschauspielerin

Franne 
 Franner, Heinrich (* 1986), österreichischer Rugbyspieler